Надежда Александровна Павло́вич (, Ляудона, Лифляндская губерния — 3 марта 1980, Москва) — русский поэт, переводчик, критик. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родилась  года в семье мирового судьи Александра Феликсовича Павловича, из старинного шляхетского польско-литовского рода Одровонжей (служил по судебному ведомству и в СССР). Брат Борис — юрист; сестра: Зинаида — учительница русского языка и литературы, была награждена орденом Ленина.

Ранее детство прошло в Вецпиебалге. С 1905 года жила в Новоржеве Псковской губернии. Окончила в 1912 году с золотой медалью Александровскую гимназию в Пскове, затем — Высшие женские курсы В. А. Полторацкой в Москве (историко-филологический факультет).

Принимала участие в литературной жизни Москвы, была участницей литературного кружка при журнале «Млечный путь» (1915), выступала в литературных кафе; познакомилась с В. Брюсовым, Андреем Белым, Вяч. Ивановым, С. Есениным, Б. Пастернаком. В соавторстве с другими поэтами написала сценарий «Зовущие зори».

В 1917 г. вышла замуж за художника Георгия Ряжского. Развод в 1922 году .

После 1917 года — секретарь московского Пролеткульта, с М. П. Герасимовым занималась организацией отделения Пролеткульта в Самаре. В начале 1918 года в Москве на Молчановке (бывшая гимназия Гедеоновой) открыла студию стиховедения. Позднее — секретарь президиума внешкольного отдела Наркомпроса, работала под началом Н. К. Крупской.

Член президиума Всероссийского Союза поэтов. В Петрограде организовала петроградское отделение Союза поэтов. В 1920—1921 гг. — секретарь Петроградского отделения Союза поэтов. С лета 1920 г. по март 1921 г. активно общалась с Александром Блоком, была его соседкой по дому на Офицерской улице и близкой подругой.
Надежда Павлович приехала в Петроград летом 1920 года. Сначала остановилась в Доме литераторов, но вскоре нашла себе комнату в квартире на Офицерской. Петроград к тому времени опустел, полупустой стояла и эта большая квартира в полуподвальном этаже огромного старого дома. Туда часто приходил Блок, живший неподалеку, садился на широкий подоконник. А иногда, чтобы не идти под арку ворот через большой двор и пустую квартиру, влезал в комнату, со смехом, через окно. Это был последний роман Блока…

В 1921 году, после смерти Александра Блока, испытав тяжелый кризис и уйдя из общественной и литературной жизни, по совету художника Льва Бруни приехала в монастырь Оптина пустынь, где познакомилась с оптинским старцем, иеросхимонахом Нектарием. По его благословению на два года осталась в Оптиной пустыне, стала сотрудницей (а потом и заведующей) Оптинского краеведческого музея. После закрытия монастыря в 1923 году занималась судьбой Нектария (спасая его от расстрела) и сохранностью реликвий обители. В конце 1920-х гг. перевезла архив и библиотеку Оптиной пустыни, сдав их в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина в Москве. Работала в Красном Кресте, помогала заключённым в тюрьмах, посетила находившегося в заключении Сергия Мечёва. С 1940-х гг. состояла в переписке с митрополитом Вениамином Федченковым.

С 1958 года дружила с В. Дудинцевым.

Её хлопотами в конце 1974 года руинированная Оптина пустынь получила статус памятника культуры. В 1970-х гг. с ней познакомились А. И. Солженицын и протоиерей Александр Мень.

Жила в Москве, в Мёртвом переулке на Арбате. Лето проводила в Юрмале, в Латвии.

Как вспоминала Ирина Карклиня, "маленькая чудаковатая подслеповатая старушка с удивительно ясным умом и прекрасной памятью, с железной волей и добрейшим сердцем, она жила в своем особенном внутреннем мире, резко контрастирующем с жизнью прочих обитателей Дома творчества. Над ней посмеивались, не принимали всерьез, но она будто не замечала улыбок по поводу её старомодных шляпок, ридикюлей полувековой давности и стареньких, поношенных платьев. Гуляя по пляжу или парку, с трудом поднимаясь по навощенным паркетным ступенькам в столовую, она словно плыла над людским любопытством и липким шепотком: «Смотрите, эта бабуля — последняя женщина Блока»

Умерла в Москве 3 марта 1980 года. Похоронена в Москве на Даниловском кладбище (16 участок).

Творчество 

Опубликовала первые стихи в газете «Псковская жизнь» в 1911 году. Впоследствии печаталась в газетах, журналах и альманахах («Сполохи», «Альманах муз», «Записки мечтателей» и др.). Литературное становление Павлович прошло под влиянием В. Брюсова, Андрея Белого, Вяч. Иванова, А. Блока. По словам Павлович, Блоку нравилось её четверостишие: «У сада — есть яблони, / У женщин — есть дети, / А у меня — только песни, / И мне — больно»,— в ответ на которое он написал на своем сборнике «За гранью прошлых дней» (1920), подаренном ей, четверостишие: «Яблони сада вырваны, / Дети у женщин взяты, / Песню не взять, не вырвать, / Сладостна боль её».

В раннем творчестве была нечужда злобе дня. В 1918 г. в соавторстве с М. Герасимовым, С. Есениным и С. Клычковым написала агитсценарий «Зовущие зори». По её позднему признанию, «все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь её вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе». В рукописном сборнике «Тяжкий сон» ((1920, поэма «Отрывки из „Поэмы о заговоре“») описала диспуты в Политехническом музее, которые посещает героиня, расстрел восставших эсеров и кладбище расстрелянных за Ходынкой. В начале 1920-х гг. выступала (часто под псевдонимом Михаил Павлов) как критик (статьи «Поэты пролеткульта» (1921), «Письмо из Петербурга: Петербургские поэты» (1922), «Московские впечатления: Письмо из Москвы» (1922) и др.).

Вяч. Иванов так оценивал первый сборник Павлович «Берег»:Я уверен, что любители поэзии сочувственно встретят Вашу первую книжку стихов и, весело прощая им кое-где молодую угловатость, не затруднятся признать [их] неотъемлемым их [качеством] достоинством — сочетание чувства формы с тонкостью замысла <…> они не пройдут мимо Вас, не [заметив — прямого (?)] почувствовав остроты Вашего узрения, не[отметив] оставшись под впечатлением присущей Вам способности внезапно усмотреть в вещах нечто непредвиденное и запечатлеть его неожиданным словом. <…> А под всем этим ярко-зрительным расслышит чуткое ухо и музыкальную стихию Вашей лирики — не только в ритмическом и [звуков(ом)] жесте, [часто] порой столь счастливом, и в дорогой Вам звуковой живописи, но и во внутрен(нем) [изначаль(ном)?] движении, в сокровенной жизни [многих] Ваших строк. <…> согласен приветствовать Вашу [1 нрзб. немногоречивость молчаливость о себе] терпе(ливую?) сдержанность, [Ваше] стремление Ваше к объективизму и объективации, сведение личного начала к отзвучиям, [мелодии] обертонам [I нрзб.] напева. Мне нравится бодрость Вашего подхода к явлениям жизни и через них к жизненной сущности <…> я от души напутствую благопожеланиями Вашу книжку, которая иногда будет [живо] приятно напоминать мне два весенних месяца совместной работы в новой московской «Студии» поэтов

Религиозные искания 1920-х гг. и усложнившийся контекст общественной жизни привели Павлович к поэтическому творчеству для детей. Также она занималась переводами (Я. Райнис и др.).

В годы войны были напечатаны два сборника её патриотических стихов.

Н. А. Павлович — автор поэмы «Воспоминания об Александре Блоке» (1939—1946) и прозаических воспоминаний о поэте (1960-е).

В изданиях Московской патриархии и зарубежных изданиях под чужим именем публиковались её религиозные сочинения. Один из её псевдонимов — Александра Надеждина. Под именем архиепископа Минского Антония (Мельникова) были опубликованы работы «Из Евангельской истории» («Христос — победитель смерти») и «Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай» (приуроченная к его прославлению).

В поздние годы писала религиозно-медитативные стихи. Подготовила к печати книгу воспоминаний «Неводы памяти».

Павлович в литературе 
 Памятник_(Павлович!_С_посошком,_бродячею_каликой_—_Ходасевич)
 Персонаж эпиграммы Марии Петровых: «У Книпович / И Павлович / Вышла склока / Из-за Блока»
 Кривулин В. Александр Блок едет в Стрельну (по воспоминаниям Надежды Павлович) // КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ. Три книги стихов.

Сочинения 
 Тяжкий сон // РГАЛИ. Ф. 410. Оп. 1. № 2.
 Из воспоминаний об Александре Блоке" // Феникс. Кн. I. — М., 1922.
 Из воспоминаний о Блоке // Рупор. — 1922. — № 3.
 Берег. — М., 1922.
 Золотые ворота. — М., 1923.
 Ванины гости. Стихи. — Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.
 Капризник Тики (1925)
 Паровоз-гуляка (1925)
 Весёлая пчелка (1930)
 Коза в огороде (1930)
 Грибы. — М., 1930.
 Манюшкина кружка. — М., 1930.
 Барабанщик совхоза. — 2-е изд. — М., 1932.
 Шелка победы. — Сталинабад, 1943.
 Бранные кони. — Сталинабад, 1944.
 Зовущие зори: сценарий в 4 ч. [в соавт. с С.Есениным, М.Герасимовым, С.Клычковым] / подгот. к публ. Н.Павлович // Литературная Рязань. Кн. 2. — Рязань, 1957.
 Думы и воспоминания. — М., 1962.
 Антоний (Мельников), архиеп. Минский Из Евангельской истории // Богословские труды. — 1966. — № 6.
 Воспоминания об Александре Блоке // Блоковский сборник. [I]. — Тарту, 1964. — С. 449—506.
 Сквозь долгие года… Избранные стихи. — М., 1977.
 Оптина пустынь. Почему туда ездили великие? // Прометей. — 1980. — № 12.
 На пороге. — М., 1981.
 К биографии художника Болотова // Прометей. — 1983. — № 13.
 Оптина: Поэма // Москва. — 1991. — № 7.
 Оптинский старец отец Нектарий. Стих. творчество Н. Павлович // Журнал Московской Патриархии. — 1994. — № 6.
 Невод памяти / Публ. Т. Н. Бедняковой // Человек. — 1996. — № 4, 6; 1997. — № 1—5; 1998. — № 1.
 Победитель смерти. — М.: Издательство Свято-Тихоновского Богословского института, 2000.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Непостижимая судьба» Надежды Павлович. Диссертация.

Переводчики поэзии на русский язык
Русские поэты
Слушательницы Высших женских курсов Полторацкой
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Даниловском кладбище